Хитц — фамилия. Известные носители:
 Хитц, Дора (1856—1924) — немецкая художница.
 Хитц, Марвин (род. 1987) — швейцарский футболист, вратарь «Боруссии».

Примечания